Adolf Meyer (1866-1950) – psichiatra svizzero
 Adolf Meyer (1881-1929) – architetto tedesco